Pisanelli – cognome italiano
 Palazzo Pisanelli – palazzo di Napoli
 Giuseppe Pisanelli – giurista, politico e accademico italiano
 Alfredo Codacci Pisanelli – accademico e politico italiano
 Giuseppe Codacci Pisanelli – docente e politico italiano